Lucas Cantoro – calciatore argentino
 Mauro Cantoro – calciatore argentino
 Veronica Cantoro – calciatrice italiana